Thunnosauria (Del griego para "lagarto atún" - thunnos que significa "atún" y sauros que traduce "lagarto") es un clado extinto de ictiosaurios parvipelvianos que vivieron desde el Jurásico Inferior hasta principios del Cretácico Superior (Hettangiense - Cenomaniense) de Asia, Australia, Europa, Norteamérica y Suramérica. Nombrado por Ryosuke Motani en 1999, este grupo contiene a taxones basales como Ichthyosaurus y Stenopterygius y a la familia Ophthalmosauridae. En los tunosaurios, la aleta delantera es al menos el doble de larga que la posterior.

Filogenia 
Thunnosauria es un taxón basado en nodos definido en 1999 como "el último ancestro común de Ichthyosaurus communis y Stenopterygius quadriscissus y todos sus descendientes". El siguiente cladograma sigue la topología de un análisis de 2010 hecho por Patrick S. Druckenmiller y Erin E. Maxwell.

Referencias 

Ictiosaurios del Jurásico
Ictiosaurios del Cretácico